MCC y MNC, son las siglas en inglés de Mobile Country Code y Mobile Network Code, son dos códigos numéricos usados conjuntamente para identificar el país y los operadores de telefonía móvil que utilizan ya sea GSM, CDMA, UMTS, LTE y ciertas redes satelitales.

Ambos códigos quedan definidos en la ITU E.212 ("Land Mobile Numbering Plan").

A su vez tanto el MCC como el MNC forman parte del International Mobile Subscriber Identity (IMSI), que permite identificar un dispositivo de telefonía móvil de manera única y también forma parte del Location Area Identity (LAI), que identifica de forma única una localización.

La unión de los dos códigos forma el PLMN (Public Land Mobile Network), que identifica a un operador de manera unívoca.

Códigos MCC/MNC 

La siguiente tabla contiene la lista completa de operadores de telefonía móvil con sus correspondiente pareja MCC-MNC.

Códigos MCC reservados 

Los siguientes están definidos como códigos reservados:
 000-099
 100-199
 800-899

Códigos internacionales compartidos 

La ITU designa el MCC 901 como código internacional compartido para las redes telefónicas que sobrepasan los ámbitos de las fronteras políticas/nacionales (como pueden satélite).

La siguiente tabla muestra la asignación de MCC 901:

Referencias 

Telefonía móvil